Tamanaco peut désigner :

Personnalités 
 les Tamanacos, une tribu amérindienne du Venezuela.
 Tamanaco : un cacique indien du Venezuela.

Toponymes

Tamanaco : un important complexe commercial de la paroisse civile de Las Minas de Baruta en banlieue de la capitale Caracas ;
 Tamanaco : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas ;
 Tamanaco Abajo : une localité de la paroisse civile de Paso Real de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 El Bostero de Tamanaco : une localité de la paroisse civile de Valle de la Pascua de la municipalité de Leonardo Infante dans l'État de Guárico ;
 San Antonio de Tamanaco : une localité de la paroisse civile de Paso Real de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Autres 
 le tamanaco : une langue morte du groupe des langues caribes.

Homonymie de toponyme